Guericke ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite im Norden des Mare Nubium, südöstlich des Kraters Parry und westlich von Davy.
Der Krater ist sehr stark erodiert, das Innere von Lava überflutet, mit mehreren Öffnungen im Kraterwall.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Physiker Otto von Guericke offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Guericke auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Otto von Guericke